Niemcy:
 Betzendorf – dzielnica Heilsbronn
 Betzendorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüneburg